Prunières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Prunières (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 Prunières (Isère) im Département Isère
 Prunières (Lozère) im Département Lozère

Prunières ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Prunières (1886–1942), französischer Musikologe